Alben ist:

 die Mehrzahlform von Album
 die Mehrzahlform von Albe
 ein anderer Begriff für Elfen
 alte Bezeichnung für Alm (Bergweide)
 ein Adelsgeschlecht aus dem Pinzgau, siehe Alben (Adelsgeschlecht)
 Alben (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 der deutsche Name der französischen Gemeinde Aube im Département Moselle, siehe Aube (Moselle)